Abdoulaye Ndoye peut faire référence à :

 Abdoulaye N’doye (1998-), basketteur français ;
 Abdoulaye Ndoye (1995-), basketteur sénégalais ;
 Abdoulaye Ndoye (1951-), artiste plasticien sénégalais.